Rappenbach, Rappenbächle, Rappengraben und Räpplesbach sind Gewässernamen:

 Rappenbach (Augraben), mittlerer linker Grabenzulauf des Aubachs (zum Linthkanal) bei Schänis, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Rappenbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) in Brettach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Rappenbach (Falchenbach), linker Zufluss des Falchenbachs (zur Aitrach (Iller)) nach Eschach, Gemeinde Aichstetten, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rappenbach (Geißbach), rechter Zufluss des Geißbachs (zur Loisach) vor Ehrwald, Bezirk Reutte, Bundesland Tirol
 Rappenbach (Haslach), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Haslach (zur Rot) bis an den Ortsrand von Haslach, Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Rappenbach (Sihl), linker Zufluss der Sihl vor Adelmatt, Gemeinde Unteriberg, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz
 Rappenbach (Stillach), rechter Zufluss der dort noch Rappenalpenbach genannten Stillach zwischen Rappenalpe und Breitengehrenalpe, Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern; Abfluss des Kleinen Rappensees
 Rappenbach (Zolterbach), rechter Zufluss des Zolterbachs (zum hier Beutelsbach genannten Schweizerbach, zur Rems) bei Aichelberg, Gemeinde Aichwald, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

 Hochwasserrückhaltebecken Rappenbach im Lauf des Rappenbach (Haslach) beim Hasjäckhof, Ortsteil Haslach, Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Rappenbächle, linker Zufluss der Orrot am Bühlhof, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rappengraben, rechter Zufluss der Wieseth nach Gräbenwinden, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Räpplesbach, linker Zufluss des Wiesenbachs (zur Brettach, zur Jagst) bei Herbertshausen, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg